Села:
 Млинище — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Іваничівський район
 Млинище — Житомирська область, Житомирський район